Cantoniera ima više značenja:
 Cantoniera, Potenza
 Cantoniera, Reggio Emilia
 Cantoniera, Viterbo